ADL може значити:

 Антидефамаційна ліга — американська правозахисна організація.
 Argument-depend lookup — пошук, який залежить від аргументу, відомий також як пошук Кеніга.